Packer kan som auktorsförkortning betyda:

 John G. Packer
 Laurence Packer

Robotskapade auktorsförkortningar